Mutante – gene oggetto di mutazione genetica 
 Mutante – figura letteraria in alcune opere di finzione
 Mutante – nei fumetti Marvel Comics, individuo con il gene-X
 Mutante – personaggio della serie animata Ben 10